Проточенский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Проточенский сельсовет — в Лиманском районе Астраханской области.
 Проточенский сельсовет — в Бирилюсском районе Красноярского края.